Das Patrozinium St. Elisabeth tragen in Saarbrücken:
 Kommende St. Elisabeth
 Altenkessel: St. Elisabeth (Saarbrücken-Altenkessel)
 St. Johann: St. Elisabeth (Saarbrücken-St. Johann)